Westelijke Oblast kan verwijzen naar:
Westelijke Oblast (1917-1918)
Westelijke Oblast (1926-1936)